Flavio Chigi (1631–1693)
 Flavio Chigi (1711–1771)
 Flavio Chigi (1810–1885)